Ore je lahko:
 öre, švedska denarna enota, stoti del švedske krone,
 øre, denarna enota, stoti del norveške ali danske krone.